Cioculescu se poate referi la:

 Radu Cioculescu (1901–1961), muzicolog, eseist și scriitor român
 Șerban Cioculescu (1902–1988), caragialeolog, critic și istoric literar român, profesor la universitățile din Iași și București, membru titular al Academiei Române

Vezi și 
 Ciocănești

Nume de familie românești